Команда А — символічні збірні за підсумком сезону в УПЛ. Формувалися Федерацією Футболу України (1992/93—1993/94), Держкомітетом фізкультури та спорту України (1998/99—2007/08), Національним олімпійським комітетом України (2008/09—2015/16). Складалися з двох частин — 11-ти гравців символічної «основи» та семи «запасних». При формуванні збірних не мало значення громадянство гравців.

Опитування Федерації футболу України

1992/93 
 воротар: Б. Стронцицький («Карпати» Лв.)
 захисник правий: О. Лужний («Динамо» К.)
 захисник центральний задній: О. Чижевський («Карпати» Лв.)
 захисник центральний опорний: С. Беженар («Дніпро» Дн.)
 захисник лівий: Є. Драгунов («Шахтар» Д. + «Таврія» Сф.)
 півзахисник правий: Є. Похлєбаєв («Дніпро» Дн.)
 півзахисник центральний опорний: Ю. Максимов («Дніпро» Дн.)
 півзахисник центральний розігрувальний: А. Полунін («Дніпро» Дн.)
 півзахисник лівий: О. Кошелюк («Чорноморець» О.)
 нападник відтягнутий: С. Гусєв («Чорноморець» О.)
 нападник центральний: В. Леоненко («Динамо» К.)
………………………………………………
 воротар: О. Суслов («Чорноморець» О.)
 захисник правий: Д. Яковенко («Дніпро» Дн.)
 захисник лівий: В. Скрипник («Металург» З.)
 півзахисник центральний опорний: Д. Топчієв («Карпати» Лв. + «Динамо» К.)
 півзахисник центральний розігрувальний: А. Мущинка («Металург» З.)
 нападник відтягнутий: В. Пушкуца («Металіст» Х.)
 нападник центральний: І. Ніченко («Кривбас» К./Р.)

1993/94 
 воротар: М. Медін («Дніпро» Дн.)
 захисник правий: О. Лужний («Динамо» К.)
 захисник центральний задній: І. Леонов («Шахтар» Д.)
 захисник центральний опорний: О. Коваль («Шахтар» Д.)
 захисник лівий: С. Шматоваленко («Динамо» К.)
 півзахисник правий: І. Жабченко («Чорноморець» О.)
 півзахисник центральний опорний: В. Кривенцов («Шахтар» Д.)
 півзахисник центральний розігрувальний: А. Полунін («Дніпро» Дн.)
 півзахисник лівий: В. Косовський («Нива» В.)
 нападник відтягнутий: В. Леоненко («Динамо» К.)
 нападник центральний: Т. Гусейнов («Чорноморець» О.)
………………………………………………
 воротар: О. Шовковський («Динамо» К.)
 захисник центральний задній: Ю. Мокрицький («Карпати» Лв.)
 півзахисник правий: С. Онопко («Шахтар» Д.)
 півзахисник центральний опорний: С. Мізін («Динамо» К.)
 півзахисник центральний розігрувальний: П. Шкапенко («Динамо» К.)
 нападник відтягнутий: О. Матвеєв («Шахтар» Д.)
 нападник центральний: А. Покладок («Карпати» Лв.)

Опитування Держкомітету фізкультури та спорту України

1998/99 
 воротар: О. Шовковський («Динамо» К.)
 захисник правий: О. Лужний («Динамо» К.)
 захисник центральний задній: В. Ващук («Динамо» К.)
 захисник центральний опорний: О. Головко («Динамо» К.)
 захисник лівий: К. Каладзе («Динамо» К.)
 півзахисник правий: В. Белькевич («Динамо» К.)
 півзахисник центральний опорний: А. Гусін («Динамо» К.)
 півзахисник центральний розігрувальний: О. Хацкевич («Динамо» К.)
 півзахисник лівий: В. Косовський («Динамо» К.)
 нападник відтягнутий: С. Ребров («Динамо» К.)
 нападник центральний: А. Шевченко («Динамо» К.)
………………………………………………
 воротар: О. Лавренцов («Кривбас» К./Р.)
 захисник правий: М. Старостяк («Шахтар» Д.)
 захисник центральний задній: А. Анищенко («Кривбас» К./Р.)
 півзахисник правий: В. Полтавець («Металург» З.)
 півзахисник центральний опорний: С. Попов («Шахтар» Д.)
 півзахисник лівий: Г. Орбу («Шахтар» Д.)
 нападник центральний: І. Гецко («Карпати» Лв.)

1999/00 
 воротар: О. Шовковський («Динамо» К.)
 захисник правий: А. Конюшенко («Металург» З.)
 захисник центральний задній: В. Яксманицький («Металург» Д.)
 захисник центральний опорний: О. Головко («Динамо» К.)
 захисник лівий: С. Попов («Шахтар» Д.)
 півзахисник правий: Г. Зубов («Шахтар» Д.)
 півзахисник центральний опорний: А. Гусін («Динамо» К.)
 півзахисник центральний розігрувальний: Г. Мороз («Кривбас» К./Р.)
 півзахисник лівий: В. Белькевич («Динамо» К.)
 нападник відтягнутий: С. Ребров («Динамо» К.)
 нападник центральний: М. Шацьких («Динамо» К.)
………………………………………………
 воротар: Ю. Вірт («Шахтар» Д.)
 захисник правий: М. Старостяк («Шахтар» Д.)
 півзахисник правий: Вол. Пономаренко («Кривбас» К./Р.)
 півзахисник центральний опорний: С. Ковальов («Шахтар» Д.)
 півзахисник центральний розігрувальний: О. Хацкевич («Динамо» К.)
 нападник відтягнутий: А. Воробей («Шахтар» Д.)
 нападник центральний: І. Гецько («Карпати» Лв. + «Кривбас» К./Р.)

2000/01 
 воротар: О. Шовковський («Динамо» К.)
 захисник правий: М. Старостяк («Шахтар» Д.)
 захисник центральний задній: В. Геращенко («Дніпро» Дн.)
 захисник центральний опорний: А. Ндіайє («Шахтар» Д.)
 захисник лівий: В. Аникеєв («Металург» Мр.)
 півзахисник правий: Г. Зубов («Шахтар» Д.)
 півзахисник центральний опорний: О. Хацкевич («Динамо» К.)
 півзахисник центральний розігрувальний: О. Рикун («Металург» Мр.)
 півзахисник лівий: В. Белькевич («Динамо» К.)
 нападник відтягнутий: А. Воробей («Шахтар» Д.)
 нападник центральний: С. Ателькін («Шахтар» Д.)
………………………………………………
 воротар: Ю. Вірт («Шахтар» Д.)
 захисник центральний задній: В. Яксманицький («Металург» Д.)
 півзахисник правий: В. Полтавець («Дніпро» Дн.)
 півзахисник центральний опорний: С. Валяєв («Дніпро» Дн.)
 півзахисник центральний розігрувальний: Ф. Чернат («Динамо» К.)
 півзахисник лівий: С. Шищенко («Металург» Д.)
 нападник центральний: Д. Агахова («Шахтар» Д.)

2001/02 
 воротар: В. Рева («Динамо» К.)
 захисник правий: Л. Боднар («Динамо» К.)
 захисник центральний задній: Г. Гавранчич («Динамо» К.)
 захисник центральний опорний: А. Ндіайє («Шахтар» Д.)
 захисник лівий: Д. Флоря («Шахтар» Д.)
 півзахисник правий: Г. Зубов («Шахтар» Д.)
 півзахисник центральний опорний: А. Тимощук («Шахтар» Д.)
 півзахисник центральний розігрувальний: В. Белькевич («Динамо» К.)
 півзахисник лівий: С. Шищенко («Металург» Д.)
 нападник відтягнутий: А. Воробей («Шахтар» Д.)
 нападник центральний: В. Пушкуца («Металіст» Х.)
………………………………………………
 воротар: А. Глущенко («Металург» З.)
 захисник центральний задній: В. Ващук («Динамо» К.)
 захисник центральний опорний: В. Єзерський («Дніпро» Дн.)
 півзахисник центральний опорний: С. Попов («Шахтар» Д.)
 півзахисник центральний розігрувальний: А. Демченко («Металург» З.)
 нападник відтягнутий: О. Мелащенко («Динамо» К.)
 нападник центральний: О. Бєлик («Шахтар» Д.)

2002/03 
 воротар: В. Рева («Динамо» К.)
 захисник правий: М. Старостяк («Шахтар» Д.)
 захисник центральний: Г. Гавранчич («Динамо» К.)
 захисник лівий: А. Несмачний («Динамо» К.)
 півзахисник правий: Діого Ринкон («Динамо» К.)
 півзахисник центральний опорний: А. Тимощук («Шахтар» Д.)
 півзахисник центральний розігрувальний: Г. Джамараулі («Металург» Д.)
 півзахисник лівий: В. Белькевич («Динамо» К.)
 нападник правий: М. Шацьких («Динамо» К.)
 нападник центральний: О. Бєлик («Шахтар» Д.)
 нападник лівий: О. Венглинський («Дніпро» Дн.)
………………………………………………
 воротар: О. Шовковський («Динамо» К.)
 захисник центральний: С. Дірявка («Іллічівець» Мр.)
 захисник лівий: Д. Флоря («Шахтар» Д.)
 півзахисник правий: Р. Костишин («Дніпро» Дн.)
 півзахисник центральний опорний: А. Гусін («Динамо» К.)
 півзахисник центральний розігрувальний: Р. Ротань («Дніпро» Дн.)
 нападник центральний: С. Закарлюка («Металург» Д.)

2003/04 
 воротар: О. Шовковський («Динамо» К.)
 захисник правий: В. Єзерський («Дніпро» Дн.)
 захисник центральний: С. Федоров («Динамо» К.)
 захисник лівий: Р. Рац («Шахтар» Д.)
 півзахисник правий: О. Гусєв («Динамо» К.)
 півзахисник центральний опорний: А. Тимощук («Шахтар» Д.)
 півзахисник центральний розігрувальний: О. Рикун («Дніпро» Дн.)
 півзахисник центральний атакувальний: З. Вукич («Шахтар» Д.)
 півзахисник лівий: В. Белькевич («Динамо» К.)
 нападник відтягнутий: М. Верпаковськис («Динамо» К.)
 нападник центральний: Г. Деметрадзе («Металург» Д.)
………………………………………………
 воротар: В. Руденко («Чорноморець» О.)
 захисник центральний: А. Русол («Дніпро» Дн.)
 захисник лівий: Д. Андрієнко («Кривбас» К./Р.)
 півзахисник центральний опорний: Ю. Максимов («Борисфен» Бп.)
 півзахисник лівий: Р. Ротань («Дніпро» Дн.)
 нападник відтягнутий: Діого Ринкон («Динамо» К.)
 нападник центральний: О. Косирін («Чорноморець» О.)

2004/05 
 воротар: О. Шовковський («Динамо» К.)
 захисник правий: Ф. Стойкан («Шахтар» Д.)
 захисник центральний: Г. Гавранчич («Динамо» К.)
 захисник лівий: Р. Рац («Шахтар» Д.)
 півзахисник правий: О. Гусєв («Динамо» К.)
 півзахисник центральний опорний: А. Тимощук («Шахтар» Д.)
 півзахисник центральний розігрувальний: С. Назаренко («Дніпро» Дн.)
 півзахисник центральний атакувальний: С. Закарлюка («Іллічівець» Мр.)
 півзахисник лівий: Ф. Матузалем («Шахтар» Д.)
 нападник відтягнутий: Діого Ринкон («Динамо» К.)
 нападник центральний: О. Косирін («Чорноморець» О.)
………………………………………………
 воротар: Я. Лаштувка («Шахтар» Д.)
 захисник центральний: А. Русол («Дніпро» Дн.)
 захисник лівий: А. Несмачний («Динамо» К.)
 півзахисник центральний опорний: О. Шелаєв («Дніпро» Дн.)
 півзахисник центральний розігрувальний: Ф. Чернат («Динамо» К.)
 півзахисник лівий: А. Кирлик («Чорноморець» О.)
 нападник центральний: Брандао («Шахтар» Д.)

2005/06 
 воротар: О. Шовковський («Динамо» К.)
 захисник правий: О. Гусєв («Динамо» К.)
 захисник центральний задній: А. Русол («Дніпро» Дн.)
 захисник центральний опорний: М. Левандовський («Шахтар» Д.)
 захисник лівий: Р. Рац («Шахтар» Д.)
 півзахисник правий: С. Ребров («Динамо» К.)
 півзахисник центральний опорний: А. Тимощук («Шахтар» Д.)
 півзахисник центральний атакувальний: Елано («Шахтар» Д.)
 півзахисник лівий: Ф. Матузалем («Шахтар» Д.)
 нападник відтягнутий: Е. Окодува («Арсенал» К.)
 нападник центральний: Брандао («Шахтар» Д.)
………………………………………………
 воротар: В. Кернозенко («Дніпро» Дн.)
 захисник центральний задній: В. Ващук («Чорноморець» О. + «Динамо» К.)
 півзахисник центральний опорний: І. Дуляй («Шахтар» Д.)
 півзахисник центральний розігрувальний: С. Назаренко («Дніпро» Дн.)
 півзахисник центральний атакувальний: Діого Ринкон («Динамо» К.)
 нападник відтягнутий: Клебер («Динамо» К.)
 нападник центральний: В. Сачко («Волинь» Лц.)

2006/07 
 воротар: О. Горяїнов («Металіст» Х.)
 захисник правий: В. Єзерський («Дніпро» Дн.)
 захисник центральний правий: А. Русол («Дніпро» Дн.)
 захисник центральний лівий: Д. Чигринський («Шахтар» Д.)
 захисник лівий: С. Ганцарчик («Металіст» Х.)
 півзахисник правий: О. Гусєв («Динамо» К.)
 півзахисник центральний опорний: Т. Михалик («Динамо» К.)
 півзахисник центральний розігрувальний: С. Назаренко («Дніпро» Дн.)
 півзахисник лівий: Ф. Матузалем («Шахтар» Д.)
 нападник відтягнутий: Клебер («Динамо» К.)
 нападник центральний: О. Гладкий («Харків»)
………………………………………………
 воротар: О. Шовковський («Динамо» К.)
 захисник правий: В. Бордіян («Металіст» Х.)
 півзахисник правий: М. Девич («Металіст» Х.)
 півзахисник центральний опорний: А. Юссуф («Динамо» К.)
 півзахисник центральний розігрувальний: О. Рикун («Металіст» Х.)
 нападник відтягнутий: Л. Ковель («Карпати» Лв.)
 нападник центральний: С. Корніленко («Дніпро» Дн.)

2007/08 
 воротар: О. Шовковський («Динамо» К.)
 захисник правий: Д. Срна («Шахтар» Д.)
 захисник центральний правий: П. Гуйє («Металіст» Х.)
 захисник центральний лівий: Д. Чигринський («Шахтар» Д.)
 захисник лівий: В. Денисов («Дніпро» Дн.)
 півзахисник правий: М. Девич («Металіст» Х.)
 півзахисник центральний розігрувальний: О. Рикун («Металіст» Х.)
 півзахисник центральний атакувальний: Жадсон («Шахтар» Д.)
 півзахисник лівий: Фернандиньо («Шахтар» Д.)
 нападник правий: Є. Селезньов («Арсенал» К.)
 нападник лівий: І. Бангура («Динамо» К.)
………………………………………………
 воротар: С. Долганський («Ворскла» П.)
 захисник лівий: Р. Рац («Шахтар» Д.)
 півзахисник правий: Ілсиньо («Шахтар» Д.)
 півзахисник центральний опорний: Г. Едмар («Таврія» Сф. + «Металіст» Х.)
 півзахисник центральний атакувальний: В. Коритько («Чорноморець» О.)
 півзахисник лівий: С. Валяєв («Металіст» Х.)
 нападник лівий: В. Гоменюк («Таврія» Сф.)

Опитування Національного олімпійського комітету України

2008/09 
 воротар: С. Богуш («Динамо» К.)
 захисник правий: Д. Срна («Шахтар» Д.)
 захисник центральний: Д. Чигринський («Шахтар» Д.)
 захисник лівий: Бетао («Динамо» К.)
 півзахисник правий: Фернандиньо («Шахтар» Д.)
 півзахисник центральний опорний: Т. Хюбшман («Шахтар» Д.)
 півзахисник центральний розігрувальний: О. Алієв («Динамо» К.)
 півзахисник центральний атакувальний: Т. Гіоане («Динамо» К.)
 півзахисник лівий: Б. ель-Каддурі («Динамо» К.)
 нападник відтягнутий: А. Мілевський («Динамо» К.)
 нападник центральний: О. Ковпак («Таврія» Сф.)
………………………………………………
 воротар: А. П'ятов («Шахтар» Д.)
 захисник правий: В. Кобин («Карпати» Лв.)
 захисник центральний: О. Кучер («Шахтар» Д.)
 півзахисник центральний опорний: О. Вукоєвич («Динамо» К.)
 півзахисник центральний атакувальний: Жадсон («Шахтар» Д.)
 нападник відтягнутий: Д. Коельо («Металіст» Х.)
 нападник центральний: І. Бангура («Динамо» К.)

2009/10 
 воротар: О. Шовковський («Динамо» К.)
 захисник правий: А. Федецький («Карпати» Лв.)
 захисник центральний: Я. Ракицький («Шахтар» Д.)
 захисник лівий: В. Денисов («Дніпро» Дн.)
 півзахисник правий: М. Калиниченко («Дніпро» Дн.)
 півзахисник центральний опорний: Фернандиньо («Шахтар» Д.)
 півзахисник центральний розігрувальний: Р. Єременко («Динамо» К.)
 півзахисник лівий: Д. Кожанов («Карпати» Лв.)
 нападник правий: А. Шевченко («Динамо» К.)
 нападник центральний: А. Мілевський («Динамо» К.)
 нападник лівий: Д. Коельо («Металіст» Х.)
………………………………………………
 воротар: А. П'ятов («Шахтар» Д.)
 захисник правий: Д. Срна («Шахтар» Д.)
 захисник центральний: А. Монахов («Таврія» Сф.)
 півзахисник правий: Д. Олійник («Металіст» Х.)
 півзахисник лівий: Вілліан («Шахтар» Д.)
 нападник правий: Є. Селезньов («Дніпро» Дн.)
 нападник лівий: Л. Адріано («Шахтар» Д.)

2010/11 
 воротар: О. Шовковський («Динамо» К.)
 захисник правий: Д. Срна («Шахтар» Д.)
 захисник центральний правий: В. Єзерський («Зоря» Лг.)
 захисник центральний лівий: Я. Ракицький («Шахтар» Д.)
 захисник лівий: В. Денисов («Дніпро» Дн.)
 півзахисник правий: О. Гусєв («Динамо» К.)
 півзахисник центральний опорний: О. Вукоєвич («Динамо» К.)
 півзахисник центральний розігрувальний: Р. Єременко («Динамо» К.)
 півзахисник лівий: Вілліан («Шахтар» Д.)
 нападник відтягнутий: М. Девич («Металіст» Х.)
 нападник центральний: Є. Селезньов («Дніпро» Дн.)
………………………………………………
 воротар: А. П'ятов («Шахтар» Д.)
 захисник правий: К. Вільягра («Металіст» Х.)
 півзахисник правий: Д. Олійник («Металіст» Х.)
 півзахисник центральний розігрувальний: Є. Коноплянка («Дніпро» Дн.)
 півзахисник лівий: А. Ярмоленко («Динамо» К.)
 нападник відтягнутий: Тайсон («Металіст» Х.)
 нападник центральний: Л. Ідахор («Таврія» Сф.)

2011/12 
 воротар: О. Шовковський («Динамо» К.)
 захисник правий: Д. Срна («Шахтар» Д.)
 захисник центральний: Бетао («Динамо» К.)
 захисник лівий: В. Шевчук («Шахтар» Д.)
 півзахисник правий: Д. Коста («Шахтар» Д.)
 півзахисник центральний опорний: Фернандиньо («Шахтар» Д.)
 півзахисник центральний розігрувальний: Є. Коноплянка («Дніпро» Дн.)
 півзахисник центральний атакувальний: Г. Мхитарян («Шахтар» Д.)
 півзахисник лівий: Вілліан («Шахтар» Д.)
 нападник правий: Майкон («Волинь» Лц.)
 нападник лівий: М. Девич («Металіст» Х.)
………………………………………………
 воротар: О. Бандура («Металург» Д.)
 захисник правий: К. Вільягра («Металіст» Х.)
 захисник центральний: М. Одібе («Арсенал» К.)
 півзахисник центральний опорний: Р. Ротань («Дніпро» Дн.)
 півзахисник центральний розігрувальний: С. Назаренко («Таврія» Сф.)
 півзахисник центральний атакувальний: Р. Безус («Ворскла» П.)
 нападник правий: Є. Селезньов («Шахтар» Д.)

2012/13 
 воротар: М. Коваль («Динамо» К.)
 захисник правий: Д. Срна («Шахтар» Д.)
 захисник центральний правий: О. Кучер («Шахтар» Д.)
 захисник центральний лівий: Є. Хачериді («Динамо» К.)
 захисник лівий: М. Азеведо («Металіст» Х.)
 півзахисник правий: А. Тейшейра («Шахтар» Д.)
 півзахисник центральний опорний: Фернандиньо («Шахтар» Д.)
 півзахисник центральний розігрувальний: К. Шав'єр («Металіст» Х.)
 півзахисник центральний атакувальний: Г. Мхитарян («Шахтар» Д.)
 півзахисник лівий: А. Ярмоленко («Динамо» К.)
 нападник: Р. Зозуля («Дніпро» Дн.)
………………………………………………
 воротар: Р. Худжамов («Іллічівець» Мр.)
 захисник центральний правий: П. Гуйє («Металіст» Х.)
 захисник лівий: І. Стрінич («Дніпро» Дн.)
 півзахисник правий: Матеус («Дніпро» Дн.)
 півзахисник центральний опорний: С. Політило («Чорноморець» О.)
 півзахисник лівий: Х. Соса («Металіст» Х.)
 нападник: Б. Ідейє («Динамо» К.)

2013/14 
 воротар: Д. Бойко («Дніпро» Дн.)
 захисник правий: Д. Срна («Шахтар» Д.)
 захисник центральний: І. Ордець («Іллічівець» Мр.)
 захисник лівий: М. Азеведо («Металіст» Х.)
 півзахисник правий: А. Ярмоленко («Динамо» К.)
 півзахисник центральний опорний: Р. Ротань («Дніпро» Дн.)
 півзахисник центральний розігрувальний: К. Шав'єр («Металіст» Х.)
 півзахисник центральний атакувальний: Жуліано («Дніпро» Дн.)
 півзахисник лівий: Є. Коноплянка («Дніпро» Дн.)
 нападник відтягнутий: Р. Зозуля («Дніпро» Дн.)
 нападник центральний: Ж. Мораєс («Металург» Д.)
………………………………………………
 воротар: А. П'ятов («Шахтар» Д.)
 захисник правий: М. Морозюк («Металург» Д.)
 захисник центральний: П. Кутас («Чорноморець» О.)
 півзахисник правий: Матеус («Дніпро» Дн.)
 півзахисник центральний опорний: Д. Дедечко («Ворскла» П.)
 нападник відтягнутий: С. Бланко («Металіст» Х.)
 нападник центральний: Л. Адріано («Шахтар» Д.)

2014/15 
 воротар: Д. Бойко («Дніпро» Дн.)
 захисник правий: Д. Срна («Шахтар» Д.)
 захисник центральний правий: Даніло да Сілва («Динамо» К.)
 захисник центральний лівий: А. Драгович («Динамо» К.)
 захисник лівий: М. Каменюка («Зоря» Лг.)
 півзахисник правий: А. Ярмоленко («Динамо» К.)
 півзахисник центральний опорний: Т. Степаненко («Шахтар» Д.)
 півзахисник центральний розігрувальний: Р. Ротань («Дніпро» Дн.)
 півзахисник центральний атакувальний: А. Тейшейра («Шахтар» Д.)
 півзахисник лівий: Є. Коноплянка («Дніпро» Дн.)
 нападник центральний: Е. Бікфалві («Волинь» Лц.)
………………………………………………
 воротар: О. Шовковський («Динамо» К.)
 захисник правий: А. Федецький («Дніпро» Дн.)
 захисник центральний правий: Дуглас («Дніпро» Дн.)
 захисник центральний лівий: Д. Віда («Динамо» К.)
 півзахисник центральний опорний: С. Рибалка («Динамо» К.)
 півзахисник лівий: Д. Ленс («Динамо» К.)
 нападник центральний: А. Кравець («Динамо» К.)

2015/16 
 воротар: О. Шовковський («Динамо» К.)
 захисник правий: Даніло да Сілва («Динамо» К.)
 захисник центральний: Я. Ракицький («Шахтар» Д.)
 захисник лівий: М. Каменюка («Зоря» Лг.)
 півзахисник правий: Матеус («Дніпро» Дн.)
 півзахисник центральний опорний: Д. Гармаш («Динамо» К.)
 півзахисник центральний розігрувальний: Марлос («Шахтар» Д.)
 півзахисник центральний атакувальний: А. Тейшейра («Шахтар» Д.)
 півзахисник лівий: А. Ярмоленко («Динамо» К.)
 нападник: Едуардо («Шахтар» Д.)
 нападник центральний: П. Будківський («Зоря» Лг.)
………………………………………………
 воротар: М. Шевченко («Зоря» Лг.)
 захисник правий: Д. Срна («Шахтар» Д.)
 захисник центральний: Є. Хачериді («Динамо» К.)
 півзахисник правий: О. Караваєв («Зоря» Лг.)
 півзахисник центральний атакувальний: Тайсон («Шахтар» Д.)
 півзахисник лівий: О. Гусєв («Динамо» К.)
 нападник центральний: Є. Селезньов («Дніпро» Дн.)

Цікаві факти 

 загалом у 20-ти «Командах А» згадуються рівно 200 футболістів із 18-ти клубів;
 головним рекордсменом є Олександр Шовковський: 15 потраплянь, із яких 11 — в «основі»;
 рекордсменом за кількість безперервних потраплянь є Даріо Срна: 9 разів у сезонах 2007/08—2015/16 років;
 рекордсменом за кількістю безперервних потраплянь в «основу» є Валентин Белькевич: 6 разів у сезонах 1998/99—2003/04 років;
 серед клубів рекордсменом є «Динамо» (Київ), рівно 50 гравців якого згадуються в «Командах А».

Ієрархія 

Футболісти-лауреати

Клуби-лауреати

|}

Див. також 

 Списки найкращих футболістів України
 Футболіст сезону в Україні
 Голкіпер сезону в Україні
 Тренер сезону в Україні

Джерела 

 Газета «Молодь України» за 2 квітня 2014 року, спецвипуск
 Газета «Український футбол» за 22 листопада 2016 року, № 81-82

Українські футбольні нагороди